Hongze kan syfta på:

Hongzesjön – en sjö i Jiangsu-provinsen
Hongze, Huai'an – ett härad i samma provins

WP:Projekt Kina